Stawkowe (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Stawkowe (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
 Stawkowe (Mykolajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka
 Stawkowe (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw